Суборбитальный космический полёт